Týnec (deutsch: Teinitz) ist der Name folgender Orte in Tschechien:
 Týnec nad Labem, Gemeinde im Okres Kolín
 Týnec nad Sázavou, Gemeinde im Okres Benešov
 Týnec u Janovic nad Úhlavou, Gemeinde im Okres Klatovy
 Týnec na Moravě, Gemeinde im Okres Břeclav
 Ortsteil von Koleč, Okres Kladno
 Ortsteil von Dobrovice, Okres Mladá Boleslav
 Ortsteil von Chotěšov, Okres Plzeň-jih
 Ortsteil von Malý Bor, Okres Klatovy
 Ortsteil von Planá u Mariánských Lázní, Okres Tachov

Týnec ist Bestandteil des Namens folgender Orte:
 Hrochův Týnec, Gemeinde im Okres Chrudim
 Panenský Týnec (Jungfernteinitz), Gemeinde im Okres Louny
 Velký Týnec, Gemeinde im Okres Olomouc
 Ortsteil Dolní Týnec von Třebušín, Okres Litoměřice 
 Ortsteil Horní Týnec von Třebušín, Okres Litoměřice 
 Ortsteil Mariánský Týnec von Kralovice, Okres Plzeň-sever, mit Kirche Mariánská Týnice
 Ortsteil Mnichovský Týnec von Chožov, Okres Louny
 Ortsteil Smrkový Týnec von Rabštejnská Lhota, Okres Chrudim

Siehe auch:
 Tyniec
 Týn
 Týniště